Engelsborg har flere betydninger:

 Engelsborg (Rom) – 'Castel Sant'Angelo', en fæstning i Rom.
 Engelsborg (Slotø) – en borgruin på Slotø i Nakskov Fjord.
 Engelsborg (Kongens Lyngby) – bydel i Kongens Lyngby.
 Engelsborg (Middelfart Sogn) – en bebyggelse i Middelfart Sogn, Middelfart Kommune
 Engelsborg (Vestervang Sogn) – en bebyggelse i Vestervang Sogn, Viborg Kommune